La place des Cordeliers peut correspondre à :

Toponymie 
 Place des Cordeliers à Bâle, 
 Place des Cordeliers à Dijon, 
 Place des Cordeliers à Lyon,

Film 
 La Place des Cordeliers à Lyon, film de Louis Lumière en 1895